Пісочниця — місце на дитячому майданчику для ігор з піском.
 Пісочниця — ємність у системі подачі піску під рушійні колісні пари.
 Пісочниця — в комп'ютерній безпеці — механізм для безпечного виконання програм.
 Пісочниця — жанр відеоігор, де гравець має можливість створювати, змінювати або знищувати своє оточення.
 Пісочниця — печера в Чернівецькій області.
 Пісочниця — пристрій, за допомогою якого посипали піском написане чорнилом для просушування; використовувався до появи промокального паперу.

Див. також 
 Песочниця — село в Монтанській області Болгарії.
 Педагогічна пісочниця — психолого-педагогічна технологія.
 Вікіпедія:Пісочниця

Примітки